

События 
 На Далматинских островах найдены останки доисторических животных.

Римская империя 

 Птолемей составляет звёздный каталог.
 С этого года Антиной находится рядом с Адрианом постоянно.
 1 июля в Ламбезе император Адриан проводит почётный смотр легиона III «Августа», базирующегося в Ламбезисе.
 Император Адриан отправляется на осмотр провинций Греции, Малой Азии и Римского Египта.
 В Британии закончено возведение Адрианова вала.

Хунну 
 128—142 — Шаньюй северных хунну Хюли.

Родились 
  — конфуцианский писатель и мыслитель.

Скончались 
 Ба — шаньюй южных хунну с 124 года.
 Киру — король Пэкче (77—128).

См. также

Примечания